Бортко́ Володи́мир Володи́мирович:

 Бортко Володимир Володимирович (1924, Курськ — 1983, Москва) — режисер, заслужений діяч мистецтв УРСР (1968).
 Бортко Володимир Володимирович (1946, Москва) — режисер, сценарист, актор, заслужений діяч мистецтв РФ (1994).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок